Oki est un prénom féminin japonais.

Oki peut faire référence aussi à :
 Ōki est un bourg situé dans la préfecture de Fukuoka au Japon ;
 les îles Oki sont un petit groupe d'îles de la mer du Japon ;
 la province d'Oki est une ancienne province du Japon, qui était constituée des îles Oki ;
 Oki est un artiste aïnou ;
 la série de bande dessinée Oki, souvenirs d'une jeune fille au pair ;
 Oki Electric Industry, entreprise japonaise ;
 les Oki sont des esprits amérindiens inférieurs.

Homonymie de toponyme